Провинциальные штаты — многозначный термин:

 Провинциальные штаты (Франция) — сословно-представительные учреждения провинций старой Франции;
 Провинциальные штаты (Нидерланды) — сословно-представительные учреждения голландских провинций.

См. также 
 Генеральные штаты